Fudge est un mot anglais pour désigner :
 un fondant au chocolat ;
 le verbe « bousiller » ;
 Facteur de fudge, Fudge factor, une conception scientifique.

Personnages de fiction 
 Cornelius Fudge, un personnage imaginaire (Ministre de la magie) des livres et des films de la série Harry Potter.

Dans la culture et l'informatique 
 Fudge, un système de jeu de rôle.
 Vanilla Fudge, un groupe de rock.

Patronymes 
Fudge est le nom de famille de :
 Alan Fudge, un acteur né en 1944 ;
 Georgia Fudge, une femme culturiste américaine.